Distretto di Ôlgij – distretto delle provincia del Bajan-Ôlgij, in Mongolia
 Distretto di Ôlgij – distretto delle provincia dell'Uvs, in Mongolia